drążnica – roślina z rodziny bagnicowatych
 Drążnica – potok, dopływ Kaczawy